Roggentin ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Roggentin (bei Rostock), Gemeinde im Landkreis Rostock
 Roggentin (Mirow), Ortsteil der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte